Biologia: 
Florit vegeu Floridura.
Florit planta amb flors
 Antroponímia: Florit és un llinatge de Menorca.